Анастасия Чистякова: Чистякова, Анастасия Андреевна (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чистякова, Анастасия Григорьевна (род. 1994) — российская актриса.
 Чистякова, Анастасия Дмитриевна (род. 1997) — российская хоккеистка.